Парадокс Грея — парадокс гидродинамики. Либо требуемая для движения дельфина мощность мышц в 8-10 раз превышает ту, которой он обладает, либо корпус дельфина обладает в 8-10 раз меньшим гидродинамическим сопротивлением, чем эквивалентная ему жёсткая модель. Был обнаружен Д. Греем.

Объяснение парадокса 

Данные Грея об аномально высокой скорости передвижения дельфинов не являются достоверными. Дельфин способен снижать сопротивление своему движению не в , а в  раза.

Примечания

Литература 
 Кокшайский Н. В. Очерк биологической аэро- и гидродинамики. — М.: Наука, 1974. — 255 с.
 Романенко Е. В. Гидродинамика рыб и дельфинов. — М.: КМК, 2001. — 411 с.

Грея
Гидродинамика